Тесак:
 Тесак — рубяще-колющее холодное оружие.

Персоналии 
 Тесак — прозвище российского неонациста и видеоблогера Максима Марцинкевича (1984—2020).
 Тесак, Лукаш (род. 1985) — словацкий футболист.

См. также 
 Тезак